Il singolare del torneo di tennis Memorial Argo Manfredini 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oliver Marach che ha battuto in finale Paul Capdeville 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Lars Burgsmüller (primo turno)
 Răzvan Sabău (secondo turno)
 Francesco Aldi (semifinali)

 Juan Pablo Brzezicki (quarti di finale)
 Federico Luzzi (primo turno)
 Pavel Šnobel (quarti di finale)
 Victor Ioniță (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Memorial Argo Manfredini 2005